Skippy – amerykański film z 1931 roku w reżyserii Normana Tauroga.

Linki zewnętrzne 
 
 
 plakaty z filmu

Amerykańskie filmy z 1931 roku
Amerykańskie dramaty filmowe
Amerykańskie filmy familijne
Amerykańskie filmy komediowe
Filmy nagrodzone Oscarami
Filmy wytwórni Paramount Pictures